Willamette peut désigner :

Lieux 
 la Willamette, une rivière de l'Oregon, aux États-Unis ;
 le col Willamette, un col de montagne de l'Oregon aux États-Unis ;
 la vallée de la Willamette, une vallée de l'Oregon aux États-Unis ;
 la forêt nationale de Willamette, une forêt de l'Oregon aux États-Unis ;
 Willamette Pass, une station de sports d'hiver de l'Oregon aux États-Unis ;

Autres 
 Willamette, une météorite de l'Oregon aux États-Unis ;
 la locomotive Willamette ;
 Willamette, une variété de houblon américaine